Христофер Репка () — словацкий шахматист, гроссмейстер (2018).

Биография 

Репка получил титул международного мастера (IM) в 2016 году, в 2018 году титул гроссмейстера (GM), став самым молодым гроссмейстером в истории Словакии. В 2017 и 2018 годах он выиграл чемпионат Словакии по шахматам. Репка занимает второе место в рейтинге словацких шахматистов по состоянию на май 2018 года.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Словакии